Ořechov est un toponyme qui peut désigner :

Ořechov, une commune du district de Brno-Campagne, dans la région de Moravie-du-Sud ;
 Ořechov, une commune du district de Jihlava, dans la région de Vysočina ;
 Ořechov, une commune du district d'Uherské Hradiště, dans la région de Zlín ;
 Ořechov, une commune du district de Žďár nad Sázavou, dans la région de Vysočina ;
 Velký Ořechov, une commune du district de Zlín, dans la région de Zlín.

Homonymie de localités en  Tchéquie